Lokomat steht für:
 Lokomat (Kürschnerei), Werkzeug zur Pelzbearbeitung
 Lokomat (Medizingerät), robotergestütztes Gerät zum Gehtraining beeinträchtigter Personen